Komolong ist der Familienname folgender Personen:
 Alwin Komolong (* 1995), deutsch-papua-neuguineischer Fußballspieler, papua-neuguineischer Nationalspieler
 Felix Komolong (* 1997), deutsch-papua-neuguineischer Fußballspieler, papua-neuguineischer Nationalspieler
 Kusuga Komolong (* 1998), papua-neuguineischer Fußballnationalspieler